

Termin -{Agouti}- ima više značenja.

 Agouti (Aguti) se odnosi na brojne vrste glodara
 Oznaka za Aguti signalni peptid
 Oznaka za Agutiju srodni protein‎